Kromsnavelrietkruiper
 Rechtsnavelrietkruiper